Voici la liste des planètes mineures numérotées de 211001 à 212000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 211001 à 212000

211001-211100

211101-211200

211201-211300

211301-211400

211401-211500

211501-211600

211601-211700

211701-211800

211801-211900

211901-212000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000